William Fulton est un nom pouvant désigner:

William S. Fulton (1795-1844), gouverneur américain de l'Arkansas
 (1864-1925), homme politique américain de l'Ohio
 (1875-1961), juge américain de l'Illinois
 (1877-1960), homme politique américain de la Virginie
 (1880-1964), archéologue américain
 (1916-?), boxeur sud-rhodésien
 (1919-2006), général américain
William Fulton (né en 1939), mathématicien américain
 (né en 1955), urbaniste américain
 (né en 1968), loyaliste nord-irlandais
 (né en 1973), joueur sud-africain de hockey sur gazon

Bill Fulton est un nom pouvant désigner:

 (1891-1975), homme politique australien de l'État de Victoria
 (1909-1988), homme politique australien du Queensland
 (né en 1963), lanceur américain au baseball

Voir aussi

Fulton, William